Top Gear est une émission de télévision britannique diffusée par la BBC :
 Top Gear est le nom de l'ancien format de l'émission ci-dessus ;
 Top Gear Australia est la version australienne de l'émission ;
 Top Gear USA est la version américaine, dérivée de la version britannique ;
 Top Gear France est la version française.
 Top Gear est une ancienne émission de radio britannique ;
 Top Gear est un jeu vidéo développé par Universal Entertainment sorti en 1984 ;
 Top Gear est un jeu vidéo sorti sur Super Nintendo en 1992.